

Cinema 
 Pass It On – film del 1913 diretto da Frank Wilson
 Pass It On – documentario del 2007 di Jon Dixon
 Pass It On – documentario del 2009 Wil Weldon

Televisione 
 Pass It On – episodio del 2008 della serie Down Home with the Neelys

Musica 
 Pass It On – album del 2015 di Douwe Bob